Les Yorubas sont un grand groupe ethnique d'Afrique, surtout présent au Nigeria.
 Le yoruba est une langue d'Afrique de l'Ouest, appartenant au groupe des langues yoruboïdes.
 La religion yoruba est un ensemble de croyances et de pratiques originelles du peuple yoruba, fondées sur le culte des orishas.
 Yoruba,  genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Gnaphosidae